Alexandre Farnésio ou Papa Paulo III (1468-1549)
 Alexandre Farnésio (cardeal) (1520-1589) — cardeal, neto do anterior, administrador apostólico da Diocese de Viseu
 Alexandre Farnésio de Parma e Placência (1545-1592) — duque de Parma e Placência, bisneto do papa Paulo III; casado com a infanta D. Maria de Portugal, Duquesa de Parma e Placência. Pai de Rainúncio I Farnésio, duque de Parma
 Alexandre Farnésio (general) (1635-1689) —filho de Eduardo I, duque de Parma

Desambiguações de história
Desambiguações de religião